Die FIFA U-20 Frauen Weltmeisterschaft (englisch: FIFA U-20 Women's World Cup), auch kurz nur U-20-Weltmeisterschaft der Frauen genannt, ist der Fußballwettbewerb zwischen den besten Nationalmannschaften für Fußballspielerinnen unter 20 Jahren. Für die U-20-Junioren der Männer wurde eine entsprechende Weltmeisterschaft bereits 1977 eingeführt. Die Altersbegrenzung lag von Anfang an bei 20 Jahren, während bei den Frauen die Altersgrenze bei den ersten zwei Turnieren noch bei 19 Jahren lag.

Geschichte 
Das Turnier findet alle zwei Jahre statt und wird vom Weltfußballverband FIFA organisiert. Das erste Mal wurde dieses Turnier 2002 in Kanada ausgetragen. Das Finale fand vor 30.000 Zuschauern im Commonwealth Stadium in Edmonton zwischen dem Gastgeber Kanada und den USA statt. Die USA gewannen mit 1:0 durch ein Golden Goal von Lindsay Tarpley. Dritter des Turniers wurde die deutsche Nationalmannschaft durch ein 1:1 (4:3 nach Elfmeterschießen) gegen Brasilien.

Das zweite Turnier fand 2004 in Thailand statt. Die deutschen Frauen wurden diesmal Weltmeister durch einen 2:0-Sieg gegen China. Dritter wurde die USA durch ein 3:0 gegen Brasilien. Für das Turnier 2006 in Russland wurde die Altersgrenze des Wettbewerbs auf 20 Jahre erhöht. Sieger wurde Nordkorea durch einen 5:0-Sieg über China. Titelverteidiger Deutschland scheiterte im Viertelfinale an den USA. 2008 wurde das Turnier in Chile ausgetragen. Seit 2010 wird das Turnier – analog dem Confed-Cup bei den Männern – als Generalprobe im Jahr vor der Frauen-Weltmeisterschaft im Land des WM-Gastgebers ausgetragen. So war Deutschland 2010 der Gastgeber und das Heimteam gewann das Finale und damit seinen zweiten WM-Titel nach einer souveränen Turnierleistung durch einen 2:0-Sieg über den afrikanischen Überraschungsfinalisten Nigeria. Da Frankreich 2019 die Weltmeisterschaft ausrichtete, war Frankreich 2018 auch Gastgeber der U-20-Weltmeisterschaft. Nach der Absage der U-20-WM 2020 wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Austragung 2022 an Costa Rica vergeben.

Erstteilnahme 
Bei den zehn bislang ausgetragenen Weltmeisterschaftsendrunden gab es insgesamt 35 unterschiedliche Teilnehmer. Die nachfolgende Übersicht zeigt, bei welcher Endrunde welches Land erstmals teilnahm. Mit * markierte Erstteilnehmer waren als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Die Turniere im Überblick

Ranglisten

Ewige Tabelle 
Diese Aufstellung fasst die Ergebnisse aller Weltmeisterschaften zusammen. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als unentschieden mit dem Ergebnis nach Verlängerung gewertet.

(Stand: 24. August 2018)

Auszeichnungen 
Am Ende einer jeden U-20-Weltmeisterschaft der Frauen werden mehrere Auszeichnungen an die besten Spielerinnen und das fairste Team verliehen. Aktuell gibt es vier verschiedene Auszeichnungen:
 den Adidas Goldenen Ball für die beste Spielerin
 den Adidas Goldenen Schuh für die beste Torschützin
 den Adidas Goldenen Handschuh für die beste Torhüterin
 den FIFA Fair Play Award für das fairste Team

Varia

Einzelnachweise

Weblinks 

 fifa.com: Statistischer Überblick (PDF; 611 kB)